Als Energiebilanz wird gewöhnlich die Summe des Energiebedarfs bezeichnet. Energieverluste und Art der Energie werden in der Bilanz dokumentiert. Energiehaushalt bezeichnet das Wirtschaften eines Systems oder einer Zelle, mit Energie.
 
 Bioenergetik (Biologie): hier die Gesamtheit des Energiehaushalts einer Zelle oder eines Organismus
 Energiebilanz (Energiewirtschaft): Nachweis und Analyse von Aufkommen, Umwandlung und Verwendung von Energieträgern innerhalb eines Wirtschaftsraumes
 Energiebilanz (Ernährung): der Verbrauch von Nährstoffen speziell beim Menschen
 Energiebilanz (Ökologie): Bilanz über die kontinuierlichen Energieumwandlungen von Organismen, Populationen und Lebensgemeinschaften
 Energiebilanz (Bauwesen): die Summe der bei der Erstellung eines Bauwerks verbrauchten Energie, von der Produktion der Rohstoffe bis zum fertig eingebauten Bauteil
 Energiebilanz (Fertigung): die Summe der bei der Bereitstellung eines Konsumguts verbrauchten Energie, von der Entwicklung des Produkts bis zur Einbindung des Produkts in eine Kreislaufwirtschaft
 Energiebilanz (Serviceleistung): die Summe der bei der Bereitstellung eines Serviceleistung verbrauchten Energie, von der Planung des Services bis zur Einbindung des Services in eine Servicewirtschaft
 In der Physik bezeichnet es allgemein die Betrachtung sämtlicher aufgenommenen und abgegebenen Energien eines Vorgangs, siehe Energieerhaltungssatz#Energiebilanz
 Energieverbrauch: in der Wirtschaft den Bedarf an Energie als Produktionsfaktor
 Globaler Energiehaushalt: Energiesummen des Systems Erde
 Grundumsatz: den Verbrauch von Energie durch Lebewesen, Stoffwechselrate
 Leistungsbilanz (Energietechnik), Berechnung zur Auslegung von Versorgungsanlagen und -netzen
 Prozessenergie: in der Technik die Energiezufuhr zur Aufrechterhaltung eines Prozesses und den Energiegewinn

Siehe auch:
 Erntefaktor eines Kraftwerks; Energieintensität
 ERoEI (Energy Returned On Energy Invested)
 Strahlungsbilanz
 Wärmebilanz
 Weltenergiebedarf